|-
|(25501)||1999 XK91|| align=right|15,7|| align=right|2,147|| align=right|0,211|| align=right|5,53|| align=right|3,146||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25502)||1999 XO91|| align=right|13,9|| align=right|3,063|| align=right|0,125|| align=right|9,35|| align=right|5,360||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25503)||1999 XW93|| align=right|13,5|| align=right|2,630|| align=right|0,101|| align=right|14,37|| align=right|4,265||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25504)||1999 XS94|| align=right|13,5|| align=right|3,145|| align=right|0,139|| align=right|23,14|| align=right|5,578||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25505)||1999 XQ95|| align=right|13,5|| align=right|2,347|| align=right|0,152|| align=right|12,82|| align=right|3,596||MBA||7. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25506)||1999 XS95|| align=right|14,0|| align=right|2,757|| align=right|0,172|| align=right|8,43|| align=right|4,578||MBA||9. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25507)||1999 XB96|| align=right|14,4|| align=right|2,285|| align=right|0,219|| align=right|6,06|| align=right|3,453||MBA||9. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25508)||1999 XC96|| align=right|15,0|| align=right|2,294|| align=right|0,137|| align=right|6,87|| align=right|3,474||MBA||9. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25509)||1999 XF97|| align=right|14,6|| align=right|2,420|| align=right|0,117|| align=right|2,10|| align=right|3,764||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25510)||1999 XJ97|| align=right|14,9|| align=right|2,356|| align=right|0,137|| align=right|7,85|| align=right|3,615||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25511)||1999 XM97|| align=right|15,0|| align=right|2,306|| align=right|0,077|| align=right|4,52|| align=right|3,502||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25512)||1999 XT97|| align=right|14,6|| align=right|2,332|| align=right|0,141|| align=right|4,95|| align=right|3,560||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25513)||1999 XM98|| align=right|14,8|| align=right|2,242|| align=right|0,047|| align=right|5,10|| align=right|3,355||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25514)||1999 XJ99|| align=right|14,7|| align=right|2,523|| align=right|0,060|| align=right|5,24|| align=right|4,006||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25515)||1999 XU99|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,066|| align=right|4,15|| align=right|3,527||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25516)||1999 XS100|| align=right|15,5|| align=right|2,311|| align=right|0,184|| align=right|3,57|| align=right|3,512||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25517)||1999 XD101|| align=right|14,2|| align=right|2,278|| align=right|0,131|| align=right|2,63|| align=right|3,438||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25518)||1999 XO101|| align=right|14,2|| align=right|2,753|| align=right|0,031|| align=right|6,32|| align=right|4,566||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25519)||1999 XS101|| align=right|15,3|| align=right|2,463|| align=right|0,098|| align=right|2,64|| align=right|3,865||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25520)||1999 XV102|| align=right|14,6|| align=right|2,374|| align=right|0,124|| align=right|6,01|| align=right|3,657||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25521)||1999 XH103|| align=right|14,9|| align=right|2,345|| align=right|0,182|| align=right|3,01|| align=right|3,591||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25522)||1999 XK103|| align=right|15,0|| align=right|2,669|| align=right|0,082|| align=right|4,76|| align=right|4,360||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25523)||1999 XU104|| align=right|13,8|| align=right|2,527|| align=right|0,210|| align=right|5,53|| align=right|4,016||MBA||10. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25524)||1999 XA106|| align=right|14,7|| align=right|2,753|| align=right|0,139|| align=right|10,00|| align=right|4,567||MBA||11. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25525)||1999 XM113|| align=right|13,9|| align=right|2,568|| align=right|0,154|| align=right|12,77|| align=right|4,115||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25526)||1999 XV115|| align=right|15,4|| align=right|2,439|| align=right|0,086|| align=right|4,78|| align=right|3,807||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(25527)||1999 XM117|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,147|| align=right|4,23|| align=right|4,130||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(25528)||1999 XP126|| align=right|13,7|| align=right|2,770|| align=right|0,261|| align=right|8,94|| align=right|4,609||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(25529)||1999 XL127|| align=right|13,8|| align=right|2,768|| align=right|0,257|| align=right|6,78|| align=right|4,604||MBA||11. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25530)||1999 XQ127|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,158|| align=right|5,44|| align=right|3,458||MBA||6. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25531)||1999 XE133|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,169|| align=right|9,01|| align=right|3,526||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25532)||1999 XJ133|| align=right|12,7|| align=right|2,598|| align=right|0,125|| align=right|13,95|| align=right|4,187||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25533)||1999 XC140|| align=right|15,0|| align=right|2,681|| align=right|0,078|| align=right|3,47|| align=right|4,389||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25534)||1999 XK140|| align=right|14,7|| align=right|3,069|| align=right|0,042|| align=right|3,81|| align=right|5,375||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25535)||1999 XF144|| align=right|12,8|| align=right|2,571|| align=right|0,140|| align=right|13,32|| align=right|4,121||MBA||15. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25536)||1999 XG144|| align=right|13,4|| align=right|2,636|| align=right|0,074|| align=right|22,82|| align=right|4,278||MBA||15. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25537)||1999 XK157|| align=right|13,6|| align=right|2,253|| align=right|0,028|| align=right|8,57|| align=right|3,382||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25538)||1999 XN158|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,160|| align=right|5,47|| align=right|4,174||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25539)||1999 XA159|| align=right|15,0|| align=right|2,700|| align=right|0,035|| align=right|6,19|| align=right|4,436||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25540)||1999 XQ159|| align=right|14,1|| align=right|2,334|| align=right|0,135|| align=right|7,30|| align=right|3,566||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25541)||1999 XB160|| align=right|14,6|| align=right|2,853|| align=right|0,195|| align=right|3,54|| align=right|4,817||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25542)||1999 XH160|| align=right|15,4|| align=right|2,443|| align=right|0,095|| align=right|6,18|| align=right|3,818||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25543)||1999 XR160|| align=right|14,3|| align=right|3,077|| align=right|0,076|| align=right|8,71|| align=right|5,396||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25544)||1999 XU161|| align=right|15,2|| align=right|2,227|| align=right|0,119|| align=right|4,83|| align=right|3,324||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25545)||1999 XG164|| align=right|13,8|| align=right|2,696|| align=right|0,161|| align=right|14,96|| align=right|4,425||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25546)||1999 XL164|| align=right|14,5|| align=right|2,327|| align=right|0,247|| align=right|8,56|| align=right|3,548||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25547)||1999 XV164|| align=right|14,1|| align=right|2,779|| align=right|0,285|| align=right|6,00|| align=right|4,632||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25548)||1999 XP165|| align=right|14,2|| align=right|2,602|| align=right|0,088|| align=right|15,70|| align=right|4,197||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25549)||1999 XZ167|| align=right|15,2|| align=right|2,412|| align=right|0,128|| align=right|5,11|| align=right|3,745||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25550)||1999 XH168|| align=right|14,3|| align=right|2,255|| align=right|0,088|| align=right|5,26|| align=right|3,386||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25551)||1999 XP168|| align=right|15,0|| align=right|2,381|| align=right|0,053|| align=right|5,70|| align=right|3,673||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25552)||1999 XS168|| align=right|14,8|| align=right|2,397|| align=right|0,071|| align=right|5,69|| align=right|3,710||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25553)||1999 XC169|| align=right|14,4|| align=right|2,540|| align=right|0,121|| align=right|2,46|| align=right|4,047||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25554)||1999 XG169|| align=right|14,8|| align=right|2,295|| align=right|0,154|| align=right|3,94|| align=right|3,477||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25555)||1999 XJ169|| align=right|14,4|| align=right|2,819|| align=right|0,116|| align=right|6,10|| align=right|4,732||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25556)||1999 XP169|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,252|| align=right|4,40|| align=right|4,142||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25557)||1999 XW171|| align=right|13,8|| align=right|2,577|| align=right|0,199|| align=right|13,61|| align=right|4,136||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25558)||1999 XT172|| align=right|13,8|| align=right|2,666|| align=right|0,135|| align=right|12,55|| align=right|4,352||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25559)||1999 XW172|| align=right|13,3|| align=right|3,206|| align=right|0,082|| align=right|16,41|| align=right|5,740||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25560)||1999 XD173|| align=right|15,0|| align=right|2,372|| align=right|0,184|| align=right|8,10|| align=right|3,653||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25561)||1999 XN173|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,089|| align=right|5,19|| align=right|4,507||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25562)||1999 XJ174|| align=right|14,4|| align=right|2,270|| align=right|0,133|| align=right|6,14|| align=right|3,420||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25563)||1999 XR174|| align=right|14,8|| align=right|2,255|| align=right|0,235|| align=right|5,02|| align=right|3,385||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25564)||1999 XC175|| align=right|13,9|| align=right|2,975|| align=right|0,052|| align=right|11,64|| align=right|5,130||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25565)||1999 XM175|| align=right|14,5|| align=right|2,741|| align=right|0,034|| align=right|8,18|| align=right|4,538||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25566)||1999 XM177|| align=right|15,2|| align=right|2,643|| align=right|0,071|| align=right|4,29|| align=right|4,297||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25567)||1999 XJ178|| align=right|14,4|| align=right|2,361|| align=right|0,207|| align=right|6,48|| align=right|3,628||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25568)||1999 XC179|| align=right|14,3|| align=right|2,599|| align=right|0,101|| align=right|15,37|| align=right|4,188||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25569)||1999 XE192|| align=right|14,0|| align=right|2,534|| align=right|0,157|| align=right|10,64|| align=right|4,032||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25570)||1999 XT194|| align=right|15,6|| align=right|2,360|| align=right|0,105|| align=right|7,61|| align=right|3,625||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25571)||1999 XP195|| align=right|13,7|| align=right|2,534|| align=right|0,141|| align=right|13,66|| align=right|4,033||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25572)||1999 XJ197|| align=right|12,9|| align=right|2,588|| align=right|0,030|| align=right|22,91|| align=right|4,164||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25573)||1999 XT205|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,130|| align=right|9,77|| align=right|4,116||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25574)||1999 XZ205|| align=right|13,5|| align=right|2,586|| align=right|0,051|| align=right|14,22|| align=right|4,158||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25575)||1999 XD206|| align=right|13,7|| align=right|2,725|| align=right|0,012|| align=right|11,92|| align=right|4,498||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25576)||1999 XL213|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,165|| align=right|11,26|| align=right|3,504||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25577)||1999 XN213|| align=right|15,0|| align=right|2,378|| align=right|0,036|| align=right|5,93|| align=right|3,666||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25578)||1999 XB217|| align=right|15,0|| align=right|2,944|| align=right|0,060|| align=right|3,44|| align=right|5,052||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25579)||1999 XO217|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,133|| align=right|2,51|| align=right|5,467||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25580)||1999 XU220|| align=right|15,0|| align=right|2,759|| align=right|0,113|| align=right|3,37|| align=right|4,582||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25581)||1999 XD221|| align=right|13,0|| align=right|2,646|| align=right|0,093|| align=right|10,81|| align=right|4,304||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25582)||1999 XG221|| align=right|13,5|| align=right|3,224|| align=right|0,158|| align=right|13,25|| align=right|5,787||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25583)||1999 XJ221|| align=right|12,2|| align=right|3,022|| align=right|0,044|| align=right|9,19|| align=right|5,252||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25584)||1999 XO221|| align=right|14,9|| align=right|2,640|| align=right|0,057|| align=right|3,33|| align=right|4,289||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25585)||1999 XK224|| align=right|14,6|| align=right|3,209|| align=right|0,140|| align=right|00,39|| align=right|5,747||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25586)||1999 XY225|| align=right|13,9|| align=right|2,971|| align=right|0,040|| align=right|8,24|| align=right|5,121||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25587)||1999 XL227|| align=right|15,5|| align=right|2,206|| align=right|0,193|| align=right|6,12|| align=right|3,276||MBA||15. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25588)||1999 XW230|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,183|| align=right|15,62|| align=right|4,098||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(25589)||1999 XY231|| align=right|13,7|| align=right|2,603|| align=right|0,177|| align=right|14,63|| align=right|4,199||MBA||9. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(25590)||1999 XM238|| align=right|13,9|| align=right|2,637|| align=right|0,265|| align=right|12,75|| align=right|4,280||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25591)||1999 XG252|| align=right|14,5|| align=right|3,157|| align=right|0,128|| align=right|00,59|| align=right|5,608||MBA||9. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25592)||1999 YO1|| align=right|14,2|| align=right|2,229|| align=right|0,105|| align=right|3,89|| align=right|3,327||MBA||19. december 1999||Moriyama||Y. Ikari
|-
|25593 Camillejordan||1999 YA5|| align=right|14,4|| align=right|2,357|| align=right|0,226|| align=right|3,47|| align=right|3,617||MBA||28. december 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|25594 Kessler||1999 YA9|| align=right|13,2|| align=right|2,975|| align=right|0,064|| align=right|10,63|| align=right|5,131||MBA||29. december 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(25595)||1999 YD9|| align=right|15,8|| align=right|2,613|| align=right|0,105|| align=right|2,86|| align=right|4,223||MBA||29. december 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(25596)||1999 YO9|| align=right|14,6|| align=right|2,295|| align=right|0,137|| align=right|4,76|| align=right|3,477||MBA||31. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25597)||1999 YS14|| align=right|14,4|| align=right|2,264|| align=right|0,260|| align=right|4,21|| align=right|3,406||MBA||31. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25598)||1999 YK16|| align=right|13,1|| align=right|2,982|| align=right|0,039|| align=right|11,25|| align=right|5,147||MBA||31. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25599)||2000 AN|| align=right|13,6|| align=right|2,323|| align=right|0,149|| align=right|6,92|| align=right|3,540||MBA||2. januar 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25600)||2000 AS1|| align=right|14,3|| align=right|2,208|| align=right|0,174|| align=right|4,86|| align=right|3,280||MBA||2. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|25601 Francopacini||2000 AX2|| align=right|13,9|| align=right|3,236|| align=right|0,150|| align=right|2,74|| align=right|5,821||MBA||1. januar 2000||San Marcello||M. Tombelli; L. Tesi
|-
|25602 Ucaronia||2000 AA3|| align=right|15,6|| align=right|2,286|| align=right|0,149|| align=right|6,78|| align=right|3,455||MBA||2. januar 2000||San Marcello||A. Boattini; A. Caronia
|-
|(25603)||2000 AR4|| align=right|13,9|| align=right|2,775|| align=right|0,088|| align=right|8,93|| align=right|4,622||MBA||2. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|25604 Karlin||2000 AM6|| align=right|14,1|| align=right|2,880|| align=right|0,010|| align=right|3,52|| align=right|4,888||MBA||4. januar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(25605)||2000 AP7|| align=right|15,5|| align=right|2,181|| align=right|0,145|| align=right|6,22|| align=right|3,220||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25606)||2000 AT7|| align=right|15,3|| align=right|2,336|| align=right|0,088|| align=right|7,91|| align=right|3,570||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25607)||2000 AN10|| align=right|15,1|| align=right|2,430|| align=right|0,068|| align=right|5,68|| align=right|3,787||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25608)||2000 AY10|| align=right|15,8|| align=right|2,474|| align=right|0,099|| align=right|6,57|| align=right|3,892||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25609)||2000 AA12|| align=right|15,6|| align=right|2,552|| align=right|0,100|| align=right|2,99|| align=right|4,076||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25610)||2000 AC20|| align=right|14,9|| align=right|2,165|| align=right|0,178|| align=right|2,52|| align=right|3,184||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25611)||2000 AY20|| align=right|16,1|| align=right|2,919|| align=right|0,106|| align=right|1,95|| align=right|4,987||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25612)||2000 AZ22|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,113|| align=right|1,12|| align=right|5,511||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25613)||2000 AL24|| align=right|14,8|| align=right|2,676|| align=right|0,079|| align=right|3,21|| align=right|4,376||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25614)||2000 AE28|| align=right|14,4|| align=right|3,052|| align=right|0,061|| align=right|00,50|| align=right|5,331||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25615)||2000 AR31|| align=right|14,5|| align=right|2,281|| align=right|0,148|| align=right|8,28|| align=right|3,444||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25616)||2000 AJ32|| align=right|14,5|| align=right|2,406|| align=right|0,173|| align=right|7,18|| align=right|3,731||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25617)||2000 AN32|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,059|| align=right|2,68|| align=right|5,463||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25618)||2000 AJ34|| align=right|14,3|| align=right|2,387|| align=right|0,221|| align=right|5,21|| align=right|3,686||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25619)||2000 AQ34|| align=right|15,0|| align=right|2,704|| align=right|0,074|| align=right|5,06|| align=right|4,447||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25620)||2000 AL40|| align=right|14,4|| align=right|2,301|| align=right|0,193|| align=right|7,13|| align=right|3,490||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25621)||2000 AF41|| align=right|13,8|| align=right|2,701|| align=right|0,168|| align=right|14,18|| align=right|4,439||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25622)||2000 AN46|| align=right|13,9|| align=right|3,124|| align=right|0,035|| align=right|2,21|| align=right|5,521||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25623)||2000 AY47|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,209|| align=right|10,52|| align=right|3,563||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|25624 Kronecker||2000 AK48|| align=right|15,2|| align=right|2,995|| align=right|0,157|| align=right|3,91|| align=right|5,183||MBA||6. januar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|25625 Verdenet||2000 AN48|| align=right|14,8|| align=right|2,384|| align=right|0,222|| align=right|1,05|| align=right|3,680||MBA||5. januar 2000||Le Creusot||J.-C. Merlin
|-
|(25626)||2000 AD50|| align=right|14,6|| align=right|2,405|| align=right|0,178|| align=right|3,86|| align=right|3,728||MBA||5. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25627)||2000 AU50|| align=right|13,1|| align=right|2,960|| align=right|0,065|| align=right|4,20|| align=right|5,092||MBA||5. januar 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|25628 Kummer||2000 AZ50|| align=right|14,9|| align=right|2,292|| align=right|0,162|| align=right|00,74|| align=right|3,469||MBA||7. januar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(25629)||2000 AH52|| align=right|15,5|| align=right|2,238|| align=right|0,089|| align=right|4,91|| align=right|3,348||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25630)||2000 AT53|| align=right|14,9|| align=right|2,784|| align=right|0,030|| align=right|3,38|| align=right|4,644||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25631)||2000 AJ55|| align=right|13,2|| align=right|2,952|| align=right|0,091|| align=right|11,53|| align=right|5,070||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25632)||2000 AO55|| align=right|13,6|| align=right|2,275|| align=right|0,157|| align=right|5,56|| align=right|3,431||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25633)||2000 AB56|| align=right|13,9|| align=right|3,172|| align=right|0,142|| align=right|2,02|| align=right|5,649||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25634)||2000 AZ59|| align=right|14,0|| align=right|2,967|| align=right|0,030|| align=right|2,77|| align=right|5,110||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25635)||2000 AW61|| align=right|13,7|| align=right|2,799|| align=right|0,185|| align=right|6,53|| align=right|4,683||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25636)||2000 AS62|| align=right|14,7|| align=right|2,853|| align=right|0,009|| align=right|3,20|| align=right|4,817||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25637)||2000 AL63|| align=right|13,8|| align=right|3,231|| align=right|0,106|| align=right|5,12|| align=right|5,807||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25638)||2000 AB64|| align=right|15,1|| align=right|2,237|| align=right|0,188|| align=right|2,82|| align=right|3,345||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25639)||2000 AV64|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,094|| align=right|4,08|| align=right|4,174||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25640)||2000 AA65|| align=right|14,7|| align=right|2,854|| align=right|0,049|| align=right|3,35|| align=right|4,820||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25641)||2000 AT65|| align=right|14,3|| align=right|2,673|| align=right|0,170|| align=right|13,63|| align=right|4,370||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25642)||2000 AW65|| align=right|14,4|| align=right|2,851|| align=right|0,009|| align=right|7,07|| align=right|4,813||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25643)||2000 AK68|| align=right|13,2|| align=right|2,584|| align=right|0,150|| align=right|16,45|| align=right|4,153||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25644)||2000 AP70|| align=right|13,9|| align=right|2,390|| align=right|0,168|| align=right|5,03|| align=right|3,695||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25645)||2000 AZ73|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,094|| align=right|6,81|| align=right|3,777||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25646)||2000 AL74|| align=right|14,3|| align=right|2,490|| align=right|0,072|| align=right|7,21|| align=right|3,929||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25647)||2000 AQ75|| align=right|14,8|| align=right|2,229|| align=right|0,207|| align=right|3,79|| align=right|3,328||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25648)||2000 AJ77|| align=right|15,1|| align=right|2,571|| align=right|0,056|| align=right|3,72|| align=right|4,123||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25649)||2000 AC78|| align=right|13,4|| align=right|3,070|| align=right|0,047|| align=right|8,43|| align=right|5,377||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25650)||2000 AX79|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,179|| align=right|5,81|| align=right|3,547||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25651)||2000 AG81|| align=right|14,0|| align=right|3,192|| align=right|0,115|| align=right|5,52|| align=right|5,701||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25652)||2000 AQ83|| align=right|14,4|| align=right|3,128|| align=right|0,119|| align=right|00,64|| align=right|5,532||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25653)||2000 AV84|| align=right|14,5|| align=right|2,844|| align=right|0,033|| align=right|2,84|| align=right|4,796||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25654)||2000 AX85|| align=right|14,8|| align=right|2,534|| align=right|0,062|| align=right|14,17|| align=right|4,034||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25655)||2000 AU86|| align=right|14,3|| align=right|2,264|| align=right|0,172|| align=right|5,57|| align=right|3,406||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25656)||2000 AF87|| align=right|14,4|| align=right|2,868|| align=right|0,119|| align=right|2,13|| align=right|4,856||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25657)||2000 AM87|| align=right|14,2|| align=right|3,010|| align=right|0,159|| align=right|2,62|| align=right|5,220||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25658)||2000 AE88|| align=right|14,3|| align=right|2,334|| align=right|0,112|| align=right|2,55|| align=right|3,565||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25659)||2000 AG88|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,185|| align=right|1,57|| align=right|3,739||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25660)||2000 AO88|| align=right|13,8|| align=right|2,352|| align=right|0,138|| align=right|7,54|| align=right|3,607||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25661)||2000 AZ88|| align=right|13,9|| align=right|3,020|| align=right|0,087|| align=right|11,05|| align=right|5,246||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25662)||2000 AA89|| align=right|14,4|| align=right|2,754|| align=right|0,094|| align=right|2,11|| align=right|4,571||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25663)||2000 AD89|| align=right|15,1|| align=right|2,275|| align=right|0,173|| align=right|3,25|| align=right|3,430||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25664)||2000 AM89|| align=right|13,9|| align=right|3,103|| align=right|0,188|| align=right|1,96|| align=right|5,465||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25665)||2000 AO89|| align=right|13,9|| align=right|3,154|| align=right|0,041|| align=right|2,79|| align=right|5,602||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25666)||2000 AR89|| align=right|13,9|| align=right|2,789|| align=right|0,171|| align=right|7,95|| align=right|4,658||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25667)||2000 AK91|| align=right|13,8|| align=right|3,218|| align=right|0,073|| align=right|7,11|| align=right|5,771||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25668)||2000 AY94|| align=right|13,8|| align=right|3,180|| align=right|0,123|| align=right|00,79|| align=right|5,669||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25669)||2000 AJ95|| align=right|14,9|| align=right|2,744|| align=right|0,077|| align=right|4,85|| align=right|4,546||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25670)||2000 AT95|| align=right|14,6|| align=right|2,936|| align=right|0,061|| align=right|3,37|| align=right|5,031||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25671)||2000 AW95|| align=right|13,8|| align=right|2,875|| align=right|0,020|| align=right|1,67|| align=right|4,873||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25672)||2000 AX95|| align=right|13,8|| align=right|2,989|| align=right|0,100|| align=right|10,47|| align=right|5,167||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25673)||2000 AJ99|| align=right|14,5|| align=right|2,846|| align=right|0,062|| align=right|2,27|| align=right|4,800||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25674)||2000 AT99|| align=right|15,1|| align=right|2,288|| align=right|0,105|| align=right|3,68|| align=right|3,460||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25675)||2000 AX101|| align=right|13,8|| align=right|2,590|| align=right|0,139|| align=right|16,03|| align=right|4,166||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25676)||2000 AG102|| align=right|15,4|| align=right|2,282|| align=right|0,138|| align=right|7,23|| align=right|3,447||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25677)||2000 AK102|| align=right|15,8|| align=right|2,288|| align=right|0,116|| align=right|6,19|| align=right|3,461||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25678)||2000 AU105|| align=right|15,0|| align=right|2,393|| align=right|0,073|| align=right|6,30|| align=right|3,701||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25679)||2000 AX105|| align=right|15,6|| align=right|2,286|| align=right|0,069|| align=right|6,71|| align=right|3,456||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25680)||2000 AP106|| align=right|15,4|| align=right|2,459|| align=right|0,068|| align=right|6,51|| align=right|3,855||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25681)||2000 AC107|| align=right|12,9|| align=right|3,170|| align=right|0,167|| align=right|15,26|| align=right|5,642||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25682)||2000 AF110|| align=right|14,7|| align=right|2,304|| align=right|0,221|| align=right|4,34|| align=right|3,496||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25683)||2000 AA114|| align=right|14,6|| align=right|3,145|| align=right|0,196|| align=right|6,27|| align=right|5,576||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25684)||2000 AB114|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,228|| align=right|5,35|| align=right|4,253||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25685)||2000 AK116|| align=right|14,1|| align=right|2,389|| align=right|0,163|| align=right|5,27|| align=right|3,691||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25686)||2000 AF117|| align=right|14,7|| align=right|2,332|| align=right|0,195|| align=right|5,85|| align=right|3,561||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25687)||2000 AY117|| align=right|12,9|| align=right|2,589|| align=right|0,153|| align=right|14,60|| align=right|4,165||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25688)||2000 AV120|| align=right|14,2|| align=right|3,149|| align=right|0,063|| align=right|6,13|| align=right|5,586||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25689)||2000 AL121|| align=right|14,6|| align=right|2,272|| align=right|0,140|| align=right|2,18|| align=right|3,423||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25690)||2000 AP123|| align=right|14,9|| align=right|2,722|| align=right|0,046|| align=right|5,41|| align=right|4,490||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25691)||2000 AQ123|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,301|| align=right|4,01|| align=right|4,212||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25692)||2000 AJ124|| align=right|12,9|| align=right|3,197|| align=right|0,032|| align=right|6,68|| align=right|5,716||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25693)||2000 AQ124|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,187|| align=right|3,27|| align=right|3,520||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25694)||2000 AX124|| align=right|13,8|| align=right|2,795|| align=right|0,098|| align=right|7,50|| align=right|4,672||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25695)||2000 AD125|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,046|| align=right|9,80|| align=right|5,109||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25696)||2000 AE125|| align=right|14,9|| align=right|2,317|| align=right|0,146|| align=right|5,81|| align=right|3,527||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25697)||2000 AA126|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,063|| align=right|2,79|| align=right|4,340||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25698)||2000 AQ126|| align=right|14,8|| align=right|2,345|| align=right|0,168|| align=right|3,62|| align=right|3,590||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25699)||2000 AD127|| align=right|12,8|| align=right|3,065|| align=right|0,103|| align=right|12,41|| align=right|5,366||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25700)||2000 AA128|| align=right|13,2|| align=right|2,844|| align=right|0,071|| align=right|17,47|| align=right|4,795||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25701)||2000 AE128|| align=right|14,6|| align=right|2,718|| align=right|0,159|| align=right|5,35|| align=right|4,480||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25702)||2000 AF128|| align=right|13,4|| align=right|3,040|| align=right|0,128|| align=right|1,41|| align=right|5,298||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25703)||2000 AH128|| align=right|13,0|| align=right|2,602|| align=right|0,120|| align=right|15,22|| align=right|4,196||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25704)||2000 AO128|| align=right|15,0|| align=right|2,787|| align=right|0,082|| align=right|4,09|| align=right|4,652||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25705)||2000 AU128|| align=right|13,0|| align=right|3,144|| align=right|0,137|| align=right|22,31|| align=right|5,575||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25706)||2000 AU139|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,036|| align=right|7,09|| align=right|3,434||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25707)||2000 AQ141|| align=right|14,3|| align=right|2,701|| align=right|0,202|| align=right|12,52|| align=right|4,437||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25708)||2000 AU141|| align=right|15,1|| align=right|2,312|| align=right|0,122|| align=right|5,90|| align=right|3,514||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25709)||2000 AP142|| align=right|13,8|| align=right|2,984|| align=right|0,075|| align=right|10,24|| align=right|5,154||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25710)||2000 AL151|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,174|| align=right|8,35|| align=right|3,485||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25711)||2000 AE152|| align=right|15,0|| align=right|2,357|| align=right|0,168|| align=right|2,88|| align=right|3,618||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25712)||2000 AQ158|| align=right|14,0|| align=right|3,211|| align=right|0,115|| align=right|2,23|| align=right|5,753||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25713)||2000 AM159|| align=right|13,9|| align=right|2,560|| align=right|0,201|| align=right|4,68|| align=right|4,095||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25714)||2000 AW160|| align=right|14,5|| align=right|2,924|| align=right|0,085|| align=right|6,10|| align=right|4,999||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25715)||2000 AY162|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,174|| align=right|4,51|| align=right|3,710||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25716)||2000 AE164|| align=right|13,9|| align=right|2,601|| align=right|0,167|| align=right|00,90|| align=right|4,193||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25717)||2000 AW168|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,083|| align=right|7,59|| align=right|3,415||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25718)||2000 AH170|| align=right|15,2|| align=right|2,293|| align=right|0,115|| align=right|10,93|| align=right|3,470||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25719)||2000 AV171|| align=right|13,8|| align=right|3,070|| align=right|0,133|| align=right|10,86|| align=right|5,379||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25720)||2000 AO172|| align=right|15,2|| align=right|2,445|| align=right|0,085|| align=right|6,75|| align=right|3,824||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25721)||2000 AA174|| align=right|15,5|| align=right|2,367|| align=right|0,074|| align=right|6,84|| align=right|3,640||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25722)||2000 AV174|| align=right|14,5|| align=right|2,363|| align=right|0,110|| align=right|6,44|| align=right|3,632||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25723)||2000 AX174|| align=right|14,1|| align=right|2,769|| align=right|0,150|| align=right|8,57|| align=right|4,606||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25724)||2000 AM179|| align=right|14,2|| align=right|2,543|| align=right|0,221|| align=right|11,60|| align=right|4,055||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25725)||2000 AW180|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,186|| align=right|6,04|| align=right|3,489||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25726)||2000 AD181|| align=right|14,0|| align=right|2,686|| align=right|0,246|| align=right|11,94|| align=right|4,400||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25727)||2000 AN182|| align=right|14,7|| align=right|2,767|| align=right|0,094|| align=right|9,42|| align=right|4,602||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25728)||2000 AU187|| align=right|14,9|| align=right|2,654|| align=right|0,174|| align=right|11,76|| align=right|4,323||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25729)||2000 AV187|| align=right|13,7|| align=right|2,378|| align=right|0,121|| align=right|14,06|| align=right|3,666||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25730)||2000 AY189|| align=right|13,2|| align=right|2,708|| align=right|0,192|| align=right|12,92|| align=right|4,455||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25731)||2000 AL193|| align=right|13,1|| align=right|3,127|| align=right|0,095|| align=right|13,77|| align=right|5,530||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25732)||2000 AZ193|| align=right|13,6|| align=right|2,600|| align=right|0,196|| align=right|11,12|| align=right|4,191||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25733)||2000 AG194|| align=right|14,2|| align=right|2,676|| align=right|0,089|| align=right|13,71|| align=right|4,377||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25734)||2000 AO195|| align=right|13,4|| align=right|2,996|| align=right|0,046|| align=right|9,71|| align=right|5,184||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25735)||2000 AS195|| align=right|13,5|| align=right|2,584|| align=right|0,169|| align=right|8,08|| align=right|4,154||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25736)||2000 AP196|| align=right|13,8|| align=right|2,983|| align=right|0,045|| align=right|9,42|| align=right|5,151||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25737)||2000 AK198|| align=right|13,9|| align=right|2,987|| align=right|0,069|| align=right|7,89|| align=right|5,162||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25738)||2000 AO198|| align=right|13,7|| align=right|2,402|| align=right|0,236|| align=right|14,56|| align=right|3,721||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25739)||2000 AJ202|| align=right|13,5|| align=right|2,546|| align=right|0,185|| align=right|11,76|| align=right|4,061||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25740)||2000 AR202|| align=right|13,3|| align=right|2,622|| align=right|0,075|| align=right|13,48|| align=right|4,246||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25741)||2000 AF222|| align=right|13,6|| align=right|3,109|| align=right|0,054|| align=right|2,08|| align=right|5,482||MBA||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(25742)||2000 AV228|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,181|| align=right|15,71|| align=right|4,074||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25743)||2000 AA229|| align=right|12,3|| align=right|3,036|| align=right|0,073|| align=right|16,09|| align=right|5,289||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25744)||2000 AW233|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,185|| align=right|5,48|| align=right|3,589||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25745)||2000 AC242|| align=right|13,3|| align=right|3,023|| align=right|0,036|| align=right|11,42|| align=right|5,255||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25746)||2000 AF242|| align=right|13,2|| align=right|3,102|| align=right|0,159|| align=right|17,10|| align=right|5,462||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25747)||2000 AH242|| align=right|13,4|| align=right|2,687|| align=right|0,129|| align=right|12,45|| align=right|4,405||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25748)||2000 AP243|| align=right|12,3|| align=right|3,165|| align=right|0,042|| align=right|8,87|| align=right|5,630||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(25749)||2000 BP3|| align=right|12,9|| align=right|3,152|| align=right|0,102|| align=right|2,68|| align=right|5,596||MBA||27. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25750)||2000 BB4|| align=right|13,7|| align=right|2,990|| align=right|0,158|| align=right|10,48|| align=right|5,169||MBA||28. januar 2000||Rock Finder||William Kwong Yu Yeung
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov